O termo Batalha de Tolosa ou Batalha de Toulouse pode referir-se a:

 Batalha de Tolosa (721) — vitória do Ducado da Aquitânia sobre o Califado Omíada
 Batalha de Toulouse (1814) — vitória do exército anglo-luso e espanhol sobre o Primeiro Império Francês

Desambiguações de guerras e batalhas